Васи́лий Фёдорович Попо́в (7 марта 1903, Ростов-на-Дону — 3 декабря 1964, Москва) — советский государственный деятель, председатель правления Госбанка СССР.

Биография 
Родился в рабочей семье. До 1920 работал мотористом на катере на рыбных промыслах в родном городе.

В 1920 вступил добровольцем в Красную Армию. Служил помощником пароходного машиниста в Донской военной флотилии Кавказского фронта.

В 1921—1923 работал на железной дороге, сначала в качестве агента уголовного розыска, затем — коменданта маршрутных поездов базы Наркомата продовольствия станции Батайск. В 1923 вступил в ВКП(б) и перешел на работу в финансовую сферу.

В 1923—1934 работал финансовым агентом, старшим агентом, помощником фининспектора, фининспектором, старшим инспектором окружного финотдела, заведующим районным, а затем городским финотделом.

В 1934—1937 годах учился в Финансовой академии. После её окончания в течение полутора лет был заместителем наркома финансов Татарской АССР.

В 1938—1940 — нарком финансов РСФСР, заместитель наркома финансов СССР, первый заместитель наркома финансов СССР.

В 1940—1948 — заместитель министра, министр государственного контроля СССР.

В 1948—1958 — Председатель Правления Государственного банка СССР.

В марте 1958 переведен на пост первого заместителя председателя правления Госбанка, а в июне 1960 отправлен на пенсию.

Награды 
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени

Ссылки 
 Материалы сайта Банка России  (Разрешение на использование).

Народные комиссары государственного контроля СССР
Народные комиссары финансов РСФСР
Кавалеры ордена Ленина
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Члены КПСС
Председатели правления Государственного банка СССР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Выпускники Финансового университета при Правительстве Российской Федерации